Rhode Island (staat), een staat in de Verenigde Staten van Amerika
Rhode Island (eiland) of Aquidneck Island, het grootste eiland van de bovenvermelde staat
Rhode Island (kip), een kippenras